Суперкубок Ісландії з футболу 2012 — 43-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 травня 2012 року між чемпіоном та володарем кубка Ісландії КР та віце-чемпіоном Ісландії Гапнарфйордур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
Ісландія